Р-143 «Багульник» — советская и российская носимая армейская радиостанция, предназначенная для обеспечения коротковолновой связью частей ВДВ и разведподразделений в тактическом звене управления

Техническая спецификация 
Р-143 является коротковолновым симплексным однополосным приёмопередатчиком с CW и режимом частотной телеграфии. Приёмопередатчик состоит из формирующего устройства, блока согласования и настройки, усилителя мощности, синтезатора частот, приёмника, блока частотного телеграфирования и передней панели. К приёмопередатчику прилагаются антенна, микротелефон и телеграфный ключ. Усилитель мощности — широкополосный двухтактный с транзисторами КТ921 на выходе. Основная избирательность обеспечивается на второй полое частот, равной 500 кГц с помощью ЭМФ. Формирование однополосного сигнала при передаче происходит тоже на частоте 500 кГц. Стабильность частоты и режимы работы радиостанции позволяют вести беспоисковую связь с однотипными радиостанциями, а также с радиостанциями типа Р-129, Р-130М, Р-140 и Р-134.

Радиостанция Р-143 обеспечивает следующие виды работ:
 прием и передачу телефонных сигналов при однополосной модуляции на верхней боковой полосе частот,
 прием и передачу телеграфных сигналов при частотном телеграфировании со сдвигом частоты ±250 Гц от номинальной частоты,
 прием и передачу телеграфных сигналов с амплитудной манипуляцией,
 прием и передачу тонального вызова с частотой 1000_9fi0 ц в режиме ОМ,
 работу на передачу в режиме ЧТ с аппаратурой Р-014, подключенной к розетке БД.
В диапазоне 1,5—19,999 МГц радиостанция имеет 18500 фиксированных частот расположенных с шагом в 1 кГц.

В качестве источника электропитания служат две аккумуляторные батареи типа 10-НКБН-3,5 с номинальным напряжением 12,5 В каждая или дополнительная аккумуляторная батарея, состоящая из 10 аккумуляторов типа 2НКП-24.

Радиостанция работает со следующими типами антенн:
 «Штырь-2м»
 «Штырь-4м»
 «Симметричный вибратор».

Радиостанция работоспособна в интервале температур от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 40°С. Масса комплекта радиостанции в укладочном ящике не превышает 85 кг.

Тактико-технические параметры 
Основные тактико-технические параметры радиостанции при номинальном напряжении питания и при нормальных климатических условиях сведены в таблицу:

Варианты 
На момент выпуска было известно о трёх основных модификациях радиостанции Р-143:
 Серия 01 — базовая,
 Серия 02 с переработанным блоком согласования и настройки при работе на антенну «Штырь-4м», доработанным синтезатором частот и другими улучшениями
 Серия 03 с дополнительным семиконтактным разъёмом для питания от упаковки с аккумуляторами 2НКП-24М, изменённым разъёмом питания и переработанной схемой приёмника.

Примечания

Дополнительная литература

Ссылки 
 РАДИОСТАНЦИЯ Р-143 Техническое описание ЯП.201 034 ТО Серия 03
 
 
 

Носимые радиостанции СССР
Военные средства связи
Радиостанции (техника)